Le coup de mazette est une combinaison de base du jeu de dames. La possibilité de sa réalisation dès le début de la partie en fait un piège à débutants, d'où son nom.
Il s'agit d'ailleurs du premier coup réalisable, pouvant apparaître dès le deuxième temps de la partie avec comme résultat le gain de deux pions.

Principe du coup de mazette 
Il est caractérisé par la construction et le percement d'un alignement de pièces adverses, cet alignement étant adossé au pion qui réalise la rafle.

Le mécanisme du coup de mazette est la base de plusieurs coups particuliers comme le coup du boulanger, le coup du tiroir, le coup Bonnard, le coup du chevron, etc.

Le coup de mazette double utilise pour le percement la rafle d'un premier coup.

Dans le coup de mazette canadien, le pion rafleur est voisin d'un pion de même couleur qu'une prise majoritaire vient retirer, avant qu'un pionnage ne le remplace par un pion adverse.

Liens externes

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

mazette